Het ATP-toernooi van Brisbane Indoor van 1990, met als officiële naam Queensland Open, werd gespeeld van 24 tot en met 30 september 1990. Er werd gespeeld op indoor hardcourtbanen in het Milton Tennis Center in Australische stad Brisbane.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Indoor ATP-toernooi van Brisbane
Brisbane